Horvátország
 Martinska Ves, település Zágráb megyében
 Martinska Ves, település és község Sziszek-Moslavina megyében